Раджникант (настоящее имя Шиваджи Рао Гаеквад; род. 12 декабря 1950, Бангалор, Индия) — индийский актёр, работающий в основном Колливуде. Всего снялся в более чем 150 фильмах. Кроме этого, снимался в Толливуде, Болливуде, а также в фильмах на языках каннада и малаялам. Благодаря своей необычной манере игры, пользуется огромной популярностью и считается культовым артистом. В 2007 году стал вторым после Джеки Чана самым высокооплачиваемым актёром Азии.

Биография 
Родился в Бангалоре в семье полицейского, где кроме него было ещё много детей. Когда ему было пять лет, его мать умерла, после чего он начал подрабатывать в качестве носильщика. Окончил начальную школу, где преподавание велось на языке каннада. С 1966 по 1973 год работал на разных работах, в том числе кондуктором автобуса, в те же годы начал в свободное время участвовать в любительских постановках пьес. В 1973 году переехал в Мадрас и поступил в Мадрасский институт кино, где был замечен режиссёром К. Балачандером и последовал его совету как можно скорее освоить тамильский язык.

В кино впервые снялся в 1975 году в фильме Apoorva Raagangal, сыграв небольшую роль второго плана. После этого снимался на протяжении 1970-х и 1980-х годов в основном в тамильских фильмах и практически всегда в отрицательных ролях, играя обычно злодеев и жестоких бандитов. Едва ли не единственным исключением стал фильм 1980 года Murattu Kaalai. В 1983 году впервые сыграл роль в фильме на хинди «Слепой закон». В том же году с его участием вышел ещё один фильма Jeet Hammari, который является хиндиязычным ремейком Thai Veedu того же года. В 1992 году снялся в фильме Annamalai, который являлся ремейком хиндиязычного фильма Khudgarz. Фильм имел коммерческий успех, а надпись с текстом Rajni Superstar, появляющаяся в фильме, в дальнейшнем стала визитной карточкой актёра. Неоднократно награждался различными премиями, в том числе шесть раз выиграл Кинопремию штата Тамил-Наду (высшую награду в тамилоязычном кинематографе), а также удостоился Падма Бхушан — третьей по значению гражданской награды в Индии.

В 2010 году сыграл двойную роль профессора и созданного им робота Читти в фильме «Робот», который был самым дорогим фильмом в истории индийского кинематографа на тот момент. «Робот» имел коммерческий успех и стал самым кассовым фильмом года. В 2011 году Раджникант приступил к съёмкам фильма Rana, но съёмки были заморожены на неопределённый срок из-за его болезни. Несмотря на отмену съёмок фильма Rana, он появился в эпизодической роли Читти в фильме «Случайный доступ».

В 2014 году вышли два фильма с его участием: мультфильм «Легенда», где он сыграл тройную роль, двух сыновей и их отца, и Lingaa, где он сыграл двойную роль отца и сына, которые ищут сокровища вместе двумя спутницами. Оба фильма имели коммерческий успех.

В 2016 году вышел фильм Kabali, в котором он сыграл старого главаря банды. Фильм имел коммерческий успех и получил положительную оценку критиков

В 2017 году объявил, что планирует оставить кинематограф ради занятия политикой после выхода фильмов 2.0 и Kaala. Однако после того, как оба фильма были выпущены и имели коммерческий успех, он несмотря на заявление он продолжил сниматься.

Личная жизнь 
В 1981 году Раджникант женился на студентке , которая брала у него интервью для студенческого журнала. Супруги имеют двоих дочерей:  и .

В 2004 году Айшвария вышла замуж за актёра Дхануша. Соундария работает режиссёром, продюсером и дизайнером по графике.  У Раджниканта трое внуков: Ятхру и Лингу от Айшварии и Вед Кришну от Соундарии.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии имени Дадасахеба Фальке
Лауреаты Filmfare Awards South
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Выпускники Мадрасского университета